Парламентские выборы в Люксембурге 2004 года проходили 13 июня одновременно с выборами в Европейский парламент. На них на 5-летний срок были избраны 60 членов Палаты депутатов Люксембурга.

Победу на выборах вновь одержала Христианско-социальная народная партия премьер-министра страны Жан-Клод Юнкер, получив 24 места, увеличив своё представительство на 5 мест. ХСНП образовала коалиционное правительство с вышедшей на 2-е место ЛСРП, сменив коалиционного партнёра (ранее коалиция была сформирована с ДП). Жан-Клод Юнкер вновь стал премьер-министром Люксембурга.

Результаты 

{{nowrap|Результаты парламентских выборов в Люксембурге 13 июня 2004}}
|- style="background-color:#E9E9E9" align=center
!colspan=2|Партия
!Голоса
!%*
!Места
!Изменение
|-
|style="background-color: #F7911D" |
|align=left|Христианско-социальная народная партия||1 103 825||36,1||24||+5
|-
|style="background-color: #CC0000" |
|align=left|Люксембургская социалистическая рабочая партия||784 048||23,4||14||+1
|-
|style="background-color: #004A90" |
|align=left|Демократическая партия||460 601||16,1||10||–5
|-
|style="background-color: #99CC33" |
|align=left|Зелёные||355 895||11,6||7||+2
|-
|style="background-color: #00ADDC}" |
|align=left|Альтернативная демократическая реформистская партия||278 792||10,0||5||–2
|-
|style="background-color: #FD0110" |
|align=left|Левые||62 071||1,9||0||–1
|-
|style="background-color: red" |
|align=left|Коммунистическая партия Люксембурга||35 524||0,9||0||новая
|-
|style="background-color: darkgray" |
|align=left|Свободная партия||1 925||0,1||0||новая
|-
|align=left colspan=2|Недействительных/пустых бюллетеней||11 182||–||–||–
|-
|align=left colspan=2|Всего||200 092||100||60||0'''
|-
|align=left colspan=2|Зарегистрированных избирателей*/Явка||217 683||91,9||–||–
|-
|align=left colspan=7|Источник: Nohlen & Stöver
|}
* Доля голосов не соответствует количеству поданных голосов, так как избиратели из различных округов имеют различное количество бюллетеней. Доля голосов рассчитывается на основе пропорции голосов в каждом отдельном округе.

См. также 
 Палата депутатов Люксембурга

Примечания 

Люксембург
Выборы в Люксембурге
2004 год в Люксембурге
Июнь 2004 года
События 13 июня